Federazione Concessionarie di Pubblicità
 Ferrovia Colle-Poggibonsi – società ferroviaria privata che gestiva la ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa. Attualmente indica anche la sezione delle FTI - Ferrovie Turistiche Italiane che si occupa del rilancio in ottica turistica del traffico passeggeri della stessa linea
 Fibre Channel Protocol – protocollo di interfaccia dello SCSI sul Fibre Channel